Stilbellula är ett släkte av svampar. Stilbellula ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stilbellula